Por endémico puede entenderse:
 en biología, un endemismo, una especie o taxón biológico que se halla exclusivamente en determinado bioma;
 en medicina, una endemia, una enfermedad que se presenta sistemáticamente, de manera regular, y sin variaciones apreciables